Joachim Jan Hendrik "John" Victor (1892–1935) – południowoafrykański lekkoatleta, średniodystansowiec
 John Victor Sorsoleil (1898–1946) – kanadyjski as myśliwski